DRD peut désigner :
 Drag Reduction Device, un dispositif de réduction de la traînée utilisé en Formule 1 ;
 , des robots fictifs de la  série télévisée australienne Farscape.